Municipio de Walshville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walshville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Walshville (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.